Трелу́-сюр-Марн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на схід від Парижа, 135 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 425 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1001,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Трелу-сюр-Марн на сайті французького Національного інституту географії
 Трелу-сюр-Марн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трелу-сюр-Марн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трелу-сюр-Марн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трелу-сюр-Марн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена